Las Juntas puede referirse a:

Las Juntas, localidad de España;
Las Juntas, localidad en el Departamento Ambato, Provincia de Catamarca, Argentina;
Las Juntas, localidad en el Departamento Belén, Provincia de Catamarca, Argentina.
Las Juntas, localidad de Costa Rica;
Las Juntas, localidad de México.